Сречкович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сречкович, Панта (1834—1903) — сербский историк-медиевист.
 Сречкович, Слободан (род. 1942) — сербский нумизмат, один из ведущих исследователей османской денежной системы.